Julij je lahko:

 Julij, sedmi mesec gregorijanskega koledarja
 Julij, moško osebno ime